Novotroïtsk (Orenburg), ciutat de la província d'Orenburg, a Rússia
 Novotroïtsk (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia